Evan Jones – attore statunitense
 Evan Jones – sceneggiatore giamaicano